Księgowy – zawód
 Księgowy Roku – ogólnopolski konkurs rozgrywany rokrocznie od 1998 do 2009
 Główny księgowy – osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwie
 Dowód księgowy –  dokument będący podstawą dokonanego zapisu w księgach rachunkowych
 Księgowy (film 2001) – amerykański film krótkometrażowy w reżyserii Raya McKinnona
 Księgowy (film 2016) – amerykański dramat sensacyjny w reżyserii Gavina O’Connora